Hideaki Tomiyama – ex lottatore giapponese
 Kei Tomiyama – doppiatore e attore giapponese
 Shogo Tomiyama – produttore cinematografico giapponese